Comitatul Phelps sau Phelps County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Phelps County, Missouri 
 Phelps County, Nebraska